Kaplí zasvěcených Navštívení Panny Marie je více:

 Kaple Navštívení Panny Marie (Bohuslavice), okres Zlín
 Kaple Navštívení Panny Marie (Děhylov), okres Opava
 Kaple Navštívení Panny Marie (Hořany), okres Louny
 Kaple Navštívení Panny Marie (Hoření Starý Dub), okres Liberec
 Kaple Navštívení Panny Marie (Josefův Důl), okres Jablonec nad Nisou
 Kaple Navštívení Panny Marie (Kelčany), okres Hodonín
 Kaple Navštívení Panny Marie (Kocbeře), okres Trutnov
 Kaple Navštívení Panny Marie (Libochovany), okres Litoměřice
 Kaple Navštívení Panny Marie (Lipí), okres Náchod
 Kaple Navštívení Panny Marie (Litohlavy), okres Rokycany
 Kaple Navštívení Panny Marie (Malá Svatá Hora), okres Praha-západ
 Kaple Navštívení Panny Marie (Masty), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Navštívení Panny Marie (Mírkov), okres Ústí nad Labem
 Kaple Navštívení Panny Marie (Nižní Lhoty), okres Frýdek-Místek
 Kaple Navštívení Panny Marie (Přední Cínovec), okres Teplice
 Kaple Navštívení Panny Marie (Radíč), okres Příbram
 Kaple Navštívení Panny Marie (Radnice), okres Rokycany
 Kaple Navštívení Panny Marie (Rataje), okres Olomouc
 Kaple Navštívení Panny Marie (Rusín), okres Bruntál
 Kaple Navštívení Panny Marie (Skalice nad Svitavou), okres Blansko
 Kaple Navštívení Panny Marie (Slavětín nad Metují), okres Náchod
 Kaple Navštívení Panny Marie (Svatá Hora), okres Příbram
 Kaple Navštívení Panny Marie (Svéráz), okres Český Krumlov
 Kaple Navštívení Panny Marie (Teplá-Třebenice), okres Litoměřice
 Kaple Navštívení Panny Marie (Ústí nad Labem), okres Ústí nad Labem
 Kaple Navštívení Panny Marie (Velký Grunov), okres Česká Lípa
 Kaple Navštívení Panny Marie (Vidlatá Seč), okres Svitavy
 Kaple Navštívení Panny Marie (Žďár), okres Mladá Boleslav
 Kaple Navštívení Panny Marie (Žiželice), okres Louny
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Navštívení Panny Marie